TSR 2 steht für:

 TSR 2, früherer Name von RTS Deux, Fernsehsender der französischsprachigen Schweiz
 BAC TSR.2, britisches Projekt für einen Überschallaufklärer und -bomber

Abkürzung